MDX peut désigner :
 un véhicule :
 Acura MDX commercialisé depuis 2000
 Honda MDX commercialisé de 2000 à 2006
 Multidimensional Expressions, un langage de requête créé pour manipuler les données multidimensionnelles provenant d'un moteur OLAP.
 le nombre 1510 en chiffre romain
 MD.X (entreprise), un hôpital du groupe EBX.